Ранчо Агва Азул има више значења:

 Ранчо Агва Азул (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Агва Азул (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику